Amerikai Egyesült Államok
 Kangley (Illinois)
 Kangley (Washington)